Ревир:

 Ревир — занимаемый и охраняемый животным четко отграниченный участок, район пространства, воздуха или воды над какой-либо территорией.

Английская фамилия ()
 Ревир, Пол (1734—1818) — американский ремесленник, серебряных дел мастер, герой Американской революции.
 Ревир, Энн (1903—1990) — американская актриса.

См. также 
 Ревер
 Ревере
 Ривер